

Familie Beijerinck 

 Beijerinck (geslacht)
 Frederik Beijerinck (1694-1779), landmeter in Gelderland
 Willem Beijerinck (1756-1808), landmeter in Gelderland
 Frederik Beijerinck (1766-1838), waterbouwkundige en landmeter
 Martinus Gijsbertus Beijerinck (1787–1854), waterbouwkundige
 Jan Anne Beijerinck (1800–1874), waterbouwkundige
 Martinus Beijerinck (1803-1847), cartograaf (in Nederlands Indië) en waterbouwdocent in Delft
 Pieter Johannes Gerardus Beijerinck (1829–1890), waterbouwkundige, werkzaam in Nederlands Indië
 Willem Frederik Adolph Beijerinck (1826–1894) Nederlands werktuigbouwkundige, directeur van een fabriek van stoomgemalen
 Martinus Willem Beijerinck (1851–1931), microbioloog en hoogleraar in Delft
 Willem Beijerinck (1891-1960), bioloog en plantkundige

Overig 

 Beijerinck (inslagkrater) op de maan
 Beijerinck (uitgeverij), Uitgever: G.J.A. Beijerinck in Amsterdam

Zie ook 
 M.W. Beijerinck Virologie Prijs
 Jan Anne Beijerinckgemaal, een gemaal in de Nederlandse provincie Zuid-Holland